Egbert van Heemskerk ist der Name folgender Personen:

*Egbert van Heemskerk I (der Ältere; 1610–1680), niederländischer Maler 
Egbert van Heemskerk II (der Jüngere; 1634/1645–1704), niederländischer Maler
Egbert van Heemskerk III (1700–1744), niederländischer Maler